Durlach ist der Name 

 des Stadtteils Durlach der Stadt Karlsruhe

der Familienname von

 Henriette Durlach, gen. Henny (1879–1960), deutsche Museumsarchivleiterin beim Focke-Museum Bremen